Il toponimo Mukura può riferirsi a diversi settore del Ruanda:

Mukura, settore della Provincia Meridionale nel distretto di Huye
Mukura, settore della Provincia Occidentale nel distretto di Rutsiro